Купля

 Купля — покупка чего-либо или устаревшее — приданое невесты.

Топоним 
 Белоруссия
 Купля — деревня в Сморгонском районе Гродненской области
 Купля — деревня в Вилейском районе Минской области

 Россия
 Купля — деревня деревня в Шацком районе Рязанской области
 Купля — бывший аэродром в Ленинградской области
 Купля — река, протекает в Башкортостане, Оренбургской области

Примечания